Милан Младеновић је често име у Србији. Познате личности са овим именом су:
 Милан Младеновић (1958-1994), рок музичар, најпознатији као певач и гитариста београдске рок групе Екатарина Велика
 Милан Младеновић (трубач) (1943-2008), трубач из Врања, освајач титуле прва труба на Драгачевскем сабору у Гучи
 Милан Младеновић од Лужице (1949), српски песник и филозоф.